Sealand (micronatie), een micronatie langs de Engelse oostkust
 SeaLand (bedrijf), Amerikaans containerrederij en overslagbedrijf